Llista d'asteroides del 109.001 al 110.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 109001–109100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 109101–109200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 109201–109300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 109301–109400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 109401–109500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 109501–109600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 109601–109700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 109701–109800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 109801–109900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 109901–110000 [ modifica]